Sommarön med Möholm i öster och Syndersholm i norr är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 23 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  kvadratkilometer och dess största längd är  kilometer i nord-sydlig riktning. Den ligger sydväst om Hummersölandet och skiljs från detta genom smala sund mellan vilka fjärden Sommaröfladan ligger.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Åland större än 1 kvadratkilometer
Öar i Föglö